Adamian, aussi écrit Atamian ou Adamyan, peut faire référence à :

Patronyme 
 , manager de football arménien ;
  (Արմեն Ադամյան, 1967-), footballeur arménien ;
 Arayik Adamian (Արայիկ Ադամյան, 1973-), footballeur international arménien ;
  (Арман Азатович Адамян, 1997), judoka russe ;
  (Արշակ Ադամյան, 1884-1956), chef-d'orchestre arménien ;
  (Աշոտ Ադամյան, 1967-), acteur arménien ;
 Bedros Atamian (Պետրոս Ադամեան, 1849-1891), acteur arménien ottoman ;
 Charles Atamian (Կարապետ Ադամյան, 1872-1947), peintre français d'origine arménienne ;
  (Դիանա Ադամյան, 2000-), violoniste arménienne ;
  (1926-2015), professeur britannique, président de l'université Bentley ;
 Hovannes Adamian (Հովհաննես Ադամյան, 1879-1932), ingénieur arménien ;
  (Կառլեն Գրիգորի Ադամյան, 1937-), cardiologue arménien ;
 Leyla Adamyan (Լեյլա Վլադիմիրի Ադամյան, 1949-), gynécologue géorgienne d'origine arménienne ;
 Maríka Nínou née Evangeliá Atamián (Էվանկելիա Ադամեան, 1922-1957), chanteuse grecque d'origine arménienne ;
 Sargis Adamyan (Սարգիս Ադամյան, 1993-), footballeur international arménien ;
  (1963-), prélat de l'église apostolique arménienne,  ;
  (Վադիմ Մովսեսի Ադամյան, 1938-), mathématicien ukrainien d'origine arménienne.

Voir aussi 
 

Patronyme arménien